Diese Liste von Frauenmuseen enthält Museen, die sich vor allem auf Frauengeschichte und -kultur und Frauen in der Kunst konzentrieren.

Übersicht über vorhandene Listen 
Es gibt Listen von unterschiedlichen Institutionen, die Frauenmuseen weltweit zusammenführen:
 Der Internationale Verein der Frauenmuseen (IAMW): Ein internationaler Dachverband, der Frauenmuseen weltweit verbindet und deren Interessen vertritt. Das Sichten von neuen Museen und Initiativen gehört zu den Grundaufgaben des Verbands, deshalb wird die Liste häufig aktualisiert.
 She Culture: Ein zweijähriges Projekt von 2013 bis 2015 im Rahmen des EU-Kulturprogramms. Im Zuge einer Analyse und Bewertung der Genderpolitik im kulturellen Bereich auf europäischem und nationalem Niveau wurde eine Untersuchung von Frauenmuseen gemacht, die auch eine Auflistung vom Stand 2014 enthält.
 Frauenmuseum Istanbul, Türkei: Meral Akkent hat eine Liste erstellt, die ebenfalls regelmäßig aktualisiert wird.
 Frauenmuseum Chile (virtuell): hat ebenfalls eine Liste erstellt.
Die Zahl der Frauenmuseen variiert ständig: Der IAWM listet weltweit etwa 80 Museen, davon 14 virtuelle Museen wie die Frauenmuseen von Costa Rica, Istanbul oder Irland. Es gibt 30 Initiativen für Frauenmuseen in den verschiedensten Ländern, die meisten davon sind in Europa (Stand September 2015). Gleichzeitig mussten andere Museen schließen, oft aus finanziellen Gründen, da ihnen der Standort aberkannt (Gambia) oder im Bürgerkrieg niedergebrannt wurde (Zentralafrika).

Europa

Dänemark 
 Kvindemuseet i Denmark, Aarhus

Deutschland 
 Das Verborgene Museum, Berlin
 Frauenmuseum Berlin
 Frauenmuseum (Bonn)
 Haus der FrauenGeschichte, Bonn
 Bremer Frauenmuseum, Bremen
 Museum Frauenkultur, Fürth
 Museum Malerwinkelhaus Marktbreit
 Frauen Museum (Wiesbaden)

Frankreich 
 Musea, virtuelles Museum, Université d'Angers

Irland 
Women’s Museum of Ireland, virtuelles Museum

Italien 
 Frauenmuseum Meran, Südtirol
 Associazione Museo delle Donne del Mediterraneo – “Calmana”, Neapel

Norwegen 
 Frauenmuseum Kongsvinger, Hedmark, Kongsvinger

Österreich 

 Frauenmuseum Hittisau, Bregenzerwald
 Vaginamuseum, Wien

Schweden 
 Women´s History Museum, Umeå

Türkei 
 Frauenmuseum Istanbul

Afrika 
 Mama Africa Women’s Museum and Art Centre, Batokunku, Gambia
 Musée de la Femme Henriette-Bathily, Gorée, Senegal

Amerika

USA 
 National Museum of Women in the Arts
 International Museum of Women (I.M.O.W.), San Francisco, Kalifornien
 Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art im Brooklyn Museum, New York City
 The Women's Museum. An Institute for the Future, Dallas, Texas
 Jewish Women’s Archive, virtuelles Museum mit Sitz in Boston

Mexiko 
 Women’s Museum of Mexico

Australien 
 National Pioneer Women’s Hall of Fame, Alice Springs, Northern Territory
 Pioneer Women’s Hut, Tumbarumba, New South Wales

Asien 
  Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Französisch: Musée des Femmes du Vietnam), Hanoi, Vietnam

Siehe auch 
 Feministische Kunst
 Frauen in der Kunst
 Frauenforschung (Teil der Geschlechterforschung)
 Frauen in der Wissenschaft
 Frauen in der Philosophie

Weblinks 
 Internationaler Verein der Frauenmuseen
 She Culture
 Internationaler Verband der Frauenmuseen (abgerufen am 30. Dezember 2015)
 Frauenmuseum Wiesbaden

Einzelnachweise 

!
Frauenmuseum